Hozukius är ett släkte av fiskar. Hozukius ingår i familjen kungsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kungsfiskar
Hozukius

ja:ホウズキ
zh:眶棘鲉